XIII Igrzyska Azjatyckie – zawody sportowe państw azjatyckich, które odbyły się w dniach 6-20 grudnia 1998 w stolicy Tajlandii, Bangkoku. Miasto to jest pierwszym w historii, które zorganizowało igrzyska azjatyckie cztery razy. Poprzednio sportowcy rywalizowali tu w latach 1966, 1970 i 1978. W programie igrzysk znajdowało się 36 dyscyplin.

Uczestnicy igrzysk 
W XIII Igrzyskach Azjatyckich wzięło udział 41 reprezentacji, będących członkami Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

Konkurencje sportowe na IA 1998 
XIII Igrzyska Azjatyckie rozgrywano w 38 dyscyplinach sportowych.

Klasyfikacja medalowa

Linki zewnętrzne 
 IA 1998 na stronie Olimpijskiej Rady Azji